

Червона Воля — село в Україні, Житомирська область, Звягельський район

Червона Воля (Червона-Воля) — село в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Червона Воля — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Красна Воля —  село в Україні, в П'ятихатському районі Дніпропетровської області.